Der Peugeot 3008 ist ein Kompakt-SUV des französischen Autoherstellers Peugeot auf Basis des 308 sowie des Citroën C4 Picasso und des größeren Modells 5008. Peugeot stuft ihn als Crossover ein. Als Konzeptfahrzeug Prologue Hymotion4 war er auf dem Pariser Autosalon im Herbst 2008 erstmals zu sehen. Die Serienversion wurde im März 2009 auf dem Genfer Auto-Salon gezeigt. Ende 2016 kam die zweite Generation auf den Markt.

1. Generation (2009–2016)

Modellgeschichte 
Der 3008 der ersten Generation war in Deutschland zwischen Juni 2009 und Oktober 2016 erhältlich und konkurriert mit dem VW Golf Plus und der Mercedes B-Klasse sowie dem Opel Meriva. Er ist nur als Fünfsitzer lieferbar. Auf derselben Plattform wie der 308 basierend liegt der 3008 in Länge und Radstand zwischen 308 und 308 SW, ist aber breiter und deutlich höher.

Zu Beginn wurde er nur mit Vorderradantrieb ausgeliefert, ab März 2011 war eine Allradversion mit Diesel-Hybridantrieb erhältlich.

Modellpflege 
Im Oktober 2013 wurde der 3008 optisch überarbeitet. Er besitzt nun das Familiendesign wie der kurz zuvor erneuerte 308.

Fahrzeugcharakteristika 
Der 3008 war serienmäßig mit ESP und Bremsassistent (EBA) ausgerüstet. Der Innenraum entsprach weitgehend dem des 5008 und erinnert durch seinen Aufbau an das Cockpit eines Flugzeuges. Gegen Aufpreis wurde ein 1,60 m² großes Panorama-Glasdach eingebaut. Außerdem gab es im 3008 ein Head-up-Display. Ebenfalls aufpreispflichtig waren die als Grip Control bezeichnete intelligente Traktionskontrolle, sowie ein dynamischer Wankausgleich.

Der Kofferraum, der durch eine zweigeteilte Heckklappe zugänglich ist, fasst zwischen 432 und 1604 Litern. Der Cw-Wert beträgt 0,3. Darüber hinaus verfügte der 3008 serienmäßig über eine elektrische Feststellbremse, Regen- sowie Lichtsensoren. Neben dem serienmäßigen Anfahrassistenten waren diverse Einparkhilfen als Sonderausstattung erhältlich.

Ausstattungslinien 
Für den 3008 waren vier Linien erhältlich: Access, Active, Allure und Business Line. Die Basisversion Access mit dem 88-kW-Ottomotor kostete 22.350 €, das teuerste Modell Business Line mit 110-kW-Dieselmotor 28.571 €, mit Sechsstufen-Automatikgetriebe und dem 120-kW-Dieselmotor 31.971 € (Grundpreise in Deutschland, Stand: 17. April 2012). Der Diesel-Hybrid war als HYbrid4 99g für 34.150 €, als HYbrid4 mit serienmäßigem Navigationssystem für 36.150 € erhältlich. Außerdem gab es ab Mai 2012 das auf 350 Einheiten limitierte Sondermodell Roland Garros, dessen Hauptunterscheidungsmerkmal von den übrigen Modellen abgedunkelte Bi-Xenon-Scheinwerfer sind.

Motoren 
Neben der Basis wurden die Motoren des Modells 308 genutzt, allerdings nur eingeschränkt; die Triebwerke, die zur Verfügung standen, wurden optimiert. Zur Auswahl standen zwei Otto- und drei Dieselmotoren. Die 1,6-Liter-Ottomotoren leisten 88, bzw. 115 kW (120 und 156 PS). Die Dieseltriebwerke bringen es auf Leistungen von 82, 110 und 120 kW (112, 150 und 163 PS). Ein schwächerer Dieselmotor mit 80 kW (109 PS) erfüllte nur die Euro-4-Norm und wurde 2010 durch eine Ausführung mit 82 kW (112 PS) ersetzt, die wie alle anderen auch die Abgasnorm Euro 5 erfüllt. Ab Februar 2015 wurde auch der bereits bekannte e-THP 130 im Peugeot 3008 eingesetzt, er erfüllt die EURO-6-Norm.

Der 1,6-Liter-HDi-FAP-Diesel wurde neben einem manuellen 6-Gang-Getriebe auch mit einem automatisierten Getriebe angeboten. Dieses EGS6 erlaubt den Entfall des Kupplungspedals und bietet mit seinen zwei Modi „manuell“ oder „automatisch“ eine günstige Alternative zu den klassischen Automatikgetrieben. Im manuellen Modus erfolgt der Gangwechsel durch Betätigung des Schalthebels oder durch Wippen hinter dem Lenkrad. Im automatisierten Modus erlaubt dieses Getriebe, dank seines elektronischen, auf den Schaltwechselmoment optimierten Managements, eine Verbrauchsreduzierung im Vergleich zu klassischen manuellen Getrieben. Der 1,6-Liter-Diesel erreicht hierdurch einen Verbrauchswert von 4,9 l/100 km im gemischten Zyklus, was einer CO2-Emission von 130 g/km entspricht. Ab März 2010 gab es auch ein 2,0-Liter-Modell mit Automatikgetriebe und 110 kW Leistung.

Der Peugeot 3008 war ab März 2011 als Fahrzeug mit Diesel-Hybridantrieb – zunächst in einer Limited Edition – erhältlich. Als Basis wurde der 2,0-HDi-Motor mit 1997 cm³ Hubraum und 120 kW (163 PS) Leistung eingesetzt, der den 3008 zusammen mit einem 27-kW-(37-PS-)Elektromotor antreibt. Der Dieselantrieb wirkt dabei nur auf die Vorder-, der Elektroantrieb lediglich auf die Hinterachse. Ab September 2011 war das Hybridmodell in zwei verschiedenen Versionen (HYbrid4 99g und HYbrid4) erhältlich. Der Durchschnittsverbrauch liegt bei 3,8 bzw. 4,0 l/100 km, der CO2-Ausstoß bei 99 bzw. 104 g/km. Der Verkauf der Hybrid-Version in Deutschland wurde im März 2015 eingestellt.

Ottomotoren

Dieselmotoren 1,6-Liter

Dieselmotoren 2,0-Liter

2. Generation (seit 2016) 

Ende Mai 2016 präsentierte Peugeot die zweite Generation des 3008, die öffentliche Weltpremiere fand im Herbst 2016 auf dem Pariser Autosalon statt. Am 29. Oktober 2016 kam das Fahrzeug zu den Händlern. Auf Basis der zweiten Generation baut auch der Opel Grandland X auf.

In China löste die zweite Generation den Peugeot 4008 ab. Da die erste Generation des 3008 dort weiterhin angeboten wird und Mitte 2016 sogar nochmals überarbeitet wurde, wird der 3008 II in China auch als Peugeot 4008 vertrieben.

Die zweite Generation gewann als erstes SUV überhaupt die europäische Auszeichnung Auto des Jahres 2017.

Auf der Mondial de l’Automobile im Oktober 2018 präsentiert Peugeot eine Plug-in-Hybrid-Version des 3008, die seit September 2019 erhältlich ist. Mit einer Systemleistung von 165 kW (225 PS) stellt die Hybrid genannte Variante das schwächere Modell dar. Es hat Vorderradantrieb und kommt auch im Peugeot 508 II zum Einsatz. Der Hybrid4 hat eine Systemleistung von 220 kW (300 PS) und stellt damit das stärkste serienmäßige Peugeot-SUV-Modell dar. Hier sitzt ein Elektromotor auch an der Hinterachse, wodurch alle vier Räder angetrieben werden können. Dieser Antrieb kommt auch im DS 7 Crossback zum Einsatz. Im Januar 2023 ergänzte noch ein Plug-in-Hybrid mit 132 kW (180 PS) die Antriebspalette.

Anfang September 2020 präsentierte Peugeot eine überarbeitete Version des 3008. Die Markteinführung erfolgte Ende 2020.

Technische Daten

Ottomotoren

Dieselmotoren

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 86.658 Peugeot 3008 neu zugelassen worden. Mit der Einführung der zweiten Generation 2016 stiegen die Zulassungszahlen deutlich an.

Zulassungszahlen in Deutschland

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 
https://www.suvrallygroup.com/news/news-suv-news-peugeot-suv-ist-das-meistproduzierte-auto-in-frankreich-63.html

3008
Sport Utility Vehicle
Kombi
Hybridelektroautomodell